Ludovicus Episcopius (v. 1520-1595) : compositeur flamand
 Simon Episcopius (1583-1643) : théologien néerlandais